Лондон () — многозначное понятие.

Населённые пункты 
 Лондон — город, столица Великобритании.
 Лондон — город в провинции Онтарио, Канада.
 Лондон — деревня на острове Рождества (Кирибати).
 Лондон — до 1961 г. название посёлка Тельманский в Благовещенском районе Алтайского края, Россия.
 Лондон — село в Каменском районе Пензенской области, в 1975 году включено в состав села Бессоновка.

США 
 Город
 Лондон — в штате Арканзас.
  — в штате Калифорния.
  — в штате Индиана.
 Лондон — в штате Кентукки.
 Лондон —  в штате Огайо.
 Лондон — в штате Техас.

 Тауншип
 Лондон — в штате Миннесота.
  — в штате Мичиган.

Носители фамилии 
 Лондон, Артур (1915—1986) — чехословацкий политик, подсудимый на процессе Сланского.
 
 Лондон, Джули (1926—2000) — американская певица и актриса.
 Лондон, Ефим Семёнович (1868—1939) — патофизиолог, биохимик, радиобиолог, автор первой в мире монографии по радиобиологии «Радий в биологии и медицине» (1911).
 Лондон, Лев Израилевич (1910—1995) — русский советский писатель и драматург.
 Лондон, Мария Эдуардовна (род. 1968) — российская тележурналистка.
 Лондон, Ной Моисеевич (1888—1937) — еврейский писатель, журналист и инженер, редактор.
 Лондон, Стейси (род. 1969) — американский стилист, консультант моды, писатель и редактор журнала.
 Лондон, Теодор (?—?) — русский советский писатель, драматург из города Ногинск.
 Лондон, Фриц (1900—1954) — немецкий физик-теоретик.
  — английский физик, брат Фрица Лондона.
 Лондон, Яков Рувимович (1964—2018) — российский предприниматель, медиаменеджер и журналист.

Псевдонимы 
 Джек Лондон (наст. имя Джон Гриффит Чейни; 1876—1916) — американский писатель и журналист, военный корреспондент, социалист, общественный деятель.
 Джули Лондон (наст. имя — Гейл Пек; 1926—2000) — американская джазовая певица, актриса.

СМИ, искусство 
 «Лондон» — американский фильм Хантера Ричардза (2005).
 «Лондон» — российская поп-рок-группа.

Прочее 
 «Лондон» — тип тяжёлых крейсеров Великобритании времён Второй мировой войны.

См. также 
 Radio London (альбом Бориса Гребенщикова)